Aminofenol se može odnositi na:

 2-Aminofenol
 3-Aminofenol
 4-Aminofenol